Стэпп () — английская фамилия. Согласно данным 2014 года, эта фамилия занимала 83 762-е место в списке самых распространённых в мире: её носили 5775 человек, в том числе в США — 4918 человек, в Германии (на русский язык транслитерируется как Стапп) — 508 человек, в Саудовской Аравии — 159 человек, в Новой Зеландии — 67 человек.

Фамилия 
Основная статья: 
  (род. 1928) — американский математик-физик.
  (1910—1999) — американский доктор медицины, доктор философии, офицер ВВС, «», биофизик, пионер в изучении воздействия сил ускорения и торможения на человека.
 Стэпп, Жаклин (род. 1980) — американская «королева красоты», писательница, филантроп, актриса и модель.
 Стэпп, Марджори (1921—2014) — американская актриса кино и телевидения.
 Стэпп, Скотт (род. 1973; наст. имя Энтони Скотт Флиппен) — американский певец и сочинитель песен.
  (1944—2014) — американский .

См. также 
 СТЭП

Примечания